«Шахрдари» — название иранских футбольных клубов:
  — из города Урмия.
  — из города Керман.
 «Шахрдари» — из города Тебриз.
 «Шахрдари» — из города Эрак.
 «Шахрдари» — из города Ясудж.